Католико́с-Патриа́рх Илия́ II (; в миру Ира́клий Гео́ргиевич Гудушаури́-Шиолашви́ли, ; ) — епископ Грузинской православной церкви и её предстоятель (с 1977) с титулом Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский.

Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

Биография 

Родители — из Казбегского района: отец, Георгий Симонович Шиолашвили, — из села Сно; мать, Наталья Иосифовна Кобаидзе — из села . Фамилия Гудушаури является древней грузинской фамилией. По преданию, во время одной из битв некий Сно проявил храбрость и тем самым привлёк к себе внимание Вахтанга Горгасали. За храбрость Вахтанг крестил сына именем Сно и построил в его честь крепость. В 1927 году они переехали во Владикавказ.

Был четвёртым ребёнком в семье. Новорождённый был крещён архимандритом Тарасием (Канделаки) в день праздника Рождества Христова в грузинском храме; наречён Ираклием в честь грузинского царя Ираклия II.

В 1952 году окончил русскую среднюю школу № 22 города Орджоникидзе и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 году, а затем продолжил обучение в Московской духовной академии.

16 апреля 1957 году, в возрасте 24 лет в храме святого Александра Невского в Тбилиси, с благословения Мелхиседека III студент II курса духовной семинарии принял монашеский постриг с именем Илия в честь святого пророка Илии. Постриг совершил старец-епископ Зиновий (Мажуга), тогда же предсказавший ему дальнейшее патриаршее служение.

Два дня спустя католикос-патриарх Мелхиседек рукоположил его во иеродиакона в кафедральном Сионском Успенском соборе.

10 мая 1959 года патриархом Московским и всея Руси Алексием I рукоположён во иеромонаха.

В 1960 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «История афонского Иверского монастыря».

После окончания академии переехал в Грузию и был назначен клириком кафедрального собора города Батуми.

В 1961 году возведён в сан игумена, а затем — архимандрита.

26 августа 1963 года хиротонисан во епископа Шемокмедского, викария католикоса-патриарха Ефрема II. Хиротонию совершили Католикос-Патриарх Ефрем II в сослужении митрополита Урбнисского Давида (Девдариани), митрополита Кутаисско-Гаенатского Наума (Шавианидзе), епископа Сухумско-Абхазского Леонида (Жвания) и епископа Степанаванского Зиновия (Мажуги).

С 1963 по 1972 год — ректор Мцхетской духовной семинарии, которая в то время была единственной духовной школой в Грузии.

1 сентября 1967 года назначен епископом Сухумским и Абхазским. В 1969 году возведён в сан митрополита.

После смерти католикоса-патриарха Давида V 9 ноября 1977 года, решением Святого синода был назначен Патриаршим местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.

В 1978—1983 годы был президентом Всемирного совета церквей. В 1997 году Грузинская православная церковь вышла из этой организации.

В патриаршество Илии произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. Начиная с 1989 года неоднократно действовал как посредник между враждующими политическими сторонами.
Выступал против плана «грузинизации» армянского памятника в Тбилиси, а также, несмотря на начало вооружённого конфликта, называл абхазов и осетин братьями.

В 1997 году по приглашению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона (Докукина) посетил свою малую родину - город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания по случаю 50-летнего юбилея создания Храма Покрова Пресвятой Богородицы во Владикавказе. Этот храм был создан трудами Георгия и Наталии Шиолашвили. Будущий Патриарх начал в нём церковную жизнь, ещё мальчиком прислуживая в алтаре. На кладбище при Ильинском храме г. Владикавказа Патриарх отслужил панихиду в часовне над могилой подвижницы благочестия ХХ века старицы Анастасии (Андреевой), почитаемой как покровительница Владикавказа. По окончании панихиды Илия II поделился воспоминаниями о старице Анастасии, с которой были знакомы его родители, подчеркнув, что хранит её посох и ключи. После кончины подвижницы, по словам Патриарха, на её могиле группа прихожан Ильинского храма, в том числе мама Святейшего, видели явление Божией Матери в неизреченном свете.

С 1 по 4 марта 2007 года по приглашению Русской православной церкви находился с визитом в России, в ходе которого состоялась презентации 13-го тома «Православной Энциклопедии», в котором помещена обширная статья о Грузинской Церкви.

6 ноября 2008 года сообщалось, что Католикосу-Патриарху в Германии была сделана операция на сердце в одной из клиник в связи с сердечной недостаточностью.

21 декабря 2010 года решением Священного синода ему было передано управление Цхум-Абхазской епархией. 18 июня 2013 года крестил около тысячи жителей Аджарии в батумском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

В интервью в июле 2013 года вспоминал, что, когда умер Сталин, «я был студентом Духовной семинарии. И мы все стояли в актовом зале и плакали, когда хоронили его. Сталин — это выдающаяся личность. Такие рождаются редко. Он знал мировое значение России».

14 июня 2015 года, после сильных дождей, вызвавших наводнение в Тбилисском зоопарке, в результате которого погибли 8 человек и сбежала большая часть животных, Илия II на воскресной проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы обвинил в случившемся коммунистов, заявив, что «в Грузии произошла страшная трагедия. В результате селя и наводнения погибли люди, уничтожен зоопарк. Оттуда удрали животные и стали опасны для людей. Когда к нам в страну пришли коммунисты, они издали приказ переплавить все кресты и колокола церквей и на вырученные деньги строить зоопарк. Поэтому этот зоопарк не мог там находиться. Эту информацию многие не знали, но грех не останется без наказания. Я очень сожалею о том, что грузины так пали, что за счёт церковных колоколов и их уничтожения основали зоопарк. Вот результат этого. Погибли люди и уничтожены животные», и вследствие этого зверинец «необходимо закрыть и основать другой зоопарк в другом месте, так как этот построен на грехе».

В связи со слабым здоровьем и невозможностью полностью выполнять обязанности предстоятеля церкви в 2017 году зачитал указ о назначении митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио патриаршим местоблюстителем, делегировав ему частично свои полномочия.

В конце 2017 года отказался от пышного празднования 40-летия патриаршей интронизации, ограничившись проведением 25 декабря божественной литургии в кафедральном соборе Светицховели во Мцхете.

Патриарх Илия II является самым многодетным крестным отцом в мире. По состоянию на 2021 год у него насчитывается более 42 тысяч крестных детей, рожденных третьими и последующими в грузинских семьях. Первое массовое крещение детей состоялось в 2008 году. Идея в создании данной традиции носит под собой смысл улучшения демографической ситуации в Грузии.

Патриарх увлекается живописью, иконописью, пишет церковную и оперную музыку. Никогда не отказывает в приеме в патриархии, вплоть до того, что  предоставляет многим беднякам и обездоленным жилье и еду. Повсеместно открывает бесплатные кухни по стране, хосписы и интернаты для инвалидов и пожилых людей при женских монастырях.

Награды 

 Орден святой равноапостольной Нины (ГПЦ; 1972)
 Орден святого великомученика Георгия Победоносца (ГПЦ; 1977)
 Орден святого Иоанна Рыльского I-й степени (БПЦ; 10 мая 1977)
 Орден Дружбы народов
 Орден Давида Агмашенебели (1997) — «за восстановление независимости Грузинской Православной Церкви, за духовное и физическое спасение грузинского народа, за особый вклад в строительство государственности и борьбу за воссоединение страны»
 Орден Вахтанга Горгасала I степени (2003)
 Орден «Славы» (Азербайджан, 2005) — «за развитие отношений между Грузией и Азербайджаном»
 Золотой орден хитона Господня (ГПЦ; 27 июня 2008) — «за неоценимые заслуги перед грузинским народом»
 Орден Культурного наследия (Международная федерация русскоязычных писателей стран СНГ, 2008) — «за просветительскую и общественную деятельность, социальную ответственность и значительный личный вклад в дело сохранения и приумножения мирового культурного наследия»
 Орден князя Ярослава Мудрого III ст. (Украина, 11 октября 2007) — «за многолетнее пастырское служение и милосердно-благотворительную деятельность, за выдающийся личный вклад в развитие грузино-украинских духовных связей»
 Президентский орден Сияние (8 апреля 2010)
 Орден святого равноапостольного князя Владимира 1 степени (УПЦ (МП), 2011 год)
 Орден «За заслуги» I ст. (Украина, 9 января 2013) — за выдающийся личный вклад в развитие украинско-грузинских культурно-духовных связей, многолетнюю подвижническую деятельность
 Орден Славы и Чести I степени (РПЦ, 2013 год)
 Орден князя Ярослава Мудрого I степени (Украина, 27 июля 2013 года) — за выдающуюся церковную деятельность, направленную на подъём авторитета православия в мире, и по случаю празднования на Украине 1025-летия крещения Киевской Руси
 Орден The Spiritual Heritage of Humanity (Израиль, 14 июля 2017 года) — за вклад в укрепление и развитие мирового духовного наследия
 Орден «Шейх уль-ислам» (Управление мусульман Кавказа)

Звания 
 Почётный член МДА (1978)
 Почётный доктор богословия Нью-Йоркской ДА (1991)
 Действительный член общественной организации «Международная академия информатизации»
 Почётный член Критской ДА (1997)
 Почётный доктор богословия Свято-Тихоновской ДС Православной Церкви в Америке (1998)
 Почётный доктор богословских наук Тбилисского государственного университета (2003)
 Почётный член АН Грузии (2005)
 Почётный доктор богословия «Honoris Causa» Киевской духовной академии (2011)
 Лауреат премии Международного фонда единства православных народов «За особые заслуги в деле укрепления братских уз между православными народами и Церквями»

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Илия II, патриарх Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский (Гудушаури-Шиолашвили Ираклий Георгиевич) на официальном сайте МП.
 Католикос-патриарх Грузии на официальном сайте ГПЦ
 25 დეკემბერს ილია II -ის აღსაყდრებიდან 36 წელი სრულდება.

Католикосы-патриархи Грузии
Политики Грузии
Монархисты Грузии
Выпускники Московской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Кавалеры ордена Славы и чести
Ректоры Тбилисской духовной семинарии
Ректоры Мцхетской духовной семинарии